

Luoghi
Villa Pizzetti, area residenziale a Gorarella, Grosseto.

Persone
Francesco Pizzetti (1946 – vivente), giurista italiano.
Giovanni Pizzetti (1860-1937), politico italiano.
Ildebrando Pizzetti (1880-1968), compositore, musicologo e critico musicale italiano.
Ippolito Pizzetti (1926-2007), paesaggista, saggista, traduttore e architetto italiano.
Luciano Pizzetti (1959 – vivente), politico italiano.
Samuel Pizzetti (1986 – vivente), nuotatore italiano.
Gianpaolo Pizzetti (1961 – vivente), astronomo amatoriale italiano.